Wahrberg steht für
 Wahrberg, Berg im Landkreis Northeim, Niedersachsen
 Wahrberg (Mannhausen), Berg bei Calvörde-Mannhausen, Sachsen-Anhalt 
 Wahrberg (Drübeck), Berg bei Drübeck, Sachsen-Anhalt
 Wahrberg (Groß Woltersdorf), Berg bei Groß Woltersdorf, Brandenburg
 Wahrberg (Glücksburg), Ort bei Glücksburg (Ostsee)
 Burg Wahrberg, Ortsteil der Gemeinde Aurach, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Warberg
 Varberg
 Vårberg